Bergamini-Klasse bezeichnet:

 Bergamini-Klasse (1962), Fregattenklasse der italienischen Marine
 Bergamini-Klasse (2013), Fregattenklasse der italienischen Marine